

Integralne części miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4
 Kowalszczyzna – część miasta Koluszki
 Kowalszczyzna – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Górna
 Kowalszczyzna – część wsi Zakalinki w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Konstantynów
 Kowalszczyzna – część wsi Petrykozy w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Białaczów

Zobacz też 
 Kowal, Kowala, Kowalczyki, Kowale, Kowalewko, Kowalewo, Kowalki, Kowalowa, Kowalów, Kowalówka